Чемпионат Португалии по футболу 2006—2007 является 73-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 22-й раз в своей истории стал «Порту».

Турнир стартовал 25 августа 2006 года, а завершился 20 мая 2007 года. В чемпионате участвовало 16 клубов, было сыграно 240 матчей и забито 554 гола (в среднем 2,31 гола за матч).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Награды

Лучший игрок месяца

Лучший молодой игрок месяца

Игрок года

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

2006/2007
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2006 году
Спорт в Португалии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007